Jukola - jedne z najstarszych zawodów sztafetowych w biegu na orientację rozgrywane corocznie od 1949 roku w Finlandii. Każda sztafeta składa się z 7 mężczyzn, którzy zaczynają bieg sztafetowy zmianami nocnymi i kończą zmianami dziennymi (nad ranem). Od 1978 roku pod nazwą Venla równolegle organizowane są 4-zmianowe sztafety dla kobiet. 

Są to jedne z największych zawodów pod względem liczby uczestników, w 2005 roku wystartowało 1300 sztafet oraz 800 sztafet w damskim odpowiedniku - Venla. Kluby, które brały udział pochodziły z 25 krajów.

Nazwa zawodów pochodzi z fińskiej książki Siedmiu braci autorstwa Aleksisa Kivi.

Historia miejsc rozgrywania

Statystyka sztafet Jukola

Statystyka sztafet Venla

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona

Zawody w orientacji sportowej